Список планет з каталогу NASA Exoplanet Archive, відсортованих за збільшенням радіусу. Максимальне значення радіусу об'єктів наведених в таблиці, становить 0.7 радіуса Землі. Радіуси деяких планет можуть бути непідтвердженими або суперечливі. 

Рожевим кольором виділені об'єкти сонячної системи, які наведені для порівняння.

Сірим кольором виділені екзопланети, розмір яких є непідтвердженим або суперечливим.

Список

Дивіться також 

 Список найбільших екзопланет
 Список найбільш масивних екзопланет
 Список астрономічних об'єктів
 Списки екзопланет

Джерела 

Астрономія
Екзопланети
Списки астрономічних об'єктів